Окси́д на́трия (окись натрия) — бинарное неорганическое бесцветное вещество, имеющее химическую формулу Na2O. Типичный представитель основных оксидов. Бурно реагирует с водой.

Описание 
Оксид натрия представляет собой бесцветные кристаллы кубической сингонии. Хранить оксид натрия Na2O лучше всего в безводном бензоле.

Получение 
1. Взаимодействие металлического натрия с кислородом:

Чистый оксид натрия получить непосредственным окислением натрия нельзя, так как образуется смесь, состоящая из 80 % оксида натрия и 20 % пероксида натрия:

 

2. Взаимодействие металлического натрия с нитратом натрия:
 

3. Прокаливание пероксида натрия с избытком натрия:
 

4. Прокаливанием карбоната натрия при 1000 °C, получаемого в свою очередь прокаливанием гидрокарбоната натрия при 200 °C.

NaHCO_3 ->[{T = 200}][{H_2O + CO_2}] Na_2CO3->[{T=1000}][{CO_2}] Na_2O

5. Разложением нитрита натрия.

Химические свойства 
1. При нагревании разлагается до пероксида натрия:
  

2. Взаимодействие с водой с образованием щёлочи:
  

 Данная реакция сильно экзотермична, вода при реакции с окисью натрия закипает.

3. Взаимодействие с кислотными оксидами с образованием соли:
 

4. Взаимодействие с кислотами с образованием соли и воды:
 

5. Взаимодействие с жидким аммиаком с образованием амида:
 

6. Окисление кислородом до пероксида:

Применение 
Оксид натрия применяется, в основном, в качестве реактива для различных синтезов, для приготовления гидроксида натрия, динептуната(VI) натрия и других веществ.

Примечания

Литература 

 Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed. Houghton Mifflin Company. p. A23. ISBN 978-0-618-94690-7.

 
 

Оксиды натрия
Основные оксиды
Соединения натрия